Сайлер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Сайлер, Говард (1945—2014) — американский бобслеист и тренер, бронзовый призёр чемпионата мира (1969).
 Сайлер, Рональд (род. 1980) — американский боксёр.